Pentzlin ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Pentzlin (1796–1870), deutscher Arzt am Stadtkrankenhaus in Wismar, Schriftsteller
 Heinz Pentzlin (1908–1986), deutscher Journalist
 Joe Pentzlin (* 1936), deutscher Jazzmusiker und Pianist
 Julius Pentzlin (1837–1917), deutscher Pfarrer und Pädagoge
 Kurt Pentzlin (1903–1989), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Politiker und Ingenieur, Pionier der Rationalisierungsbewegung in Deutschland

Siehe auch:
 Penzlin (Begriffsklärung)